196 rok naszej ery
 196 rok przed naszą erą
 196 liczba naturalna
 galaktyka NGC 196
 planetoida (196) Philomela
 droga wojewódzka nr 196
 samolot Arado Ar 196